Dongning bezeichnet

 Dongning (Mudanjiang) (东宁县), einen Kreis der chinesischen Stadt Mudanjian
 Dongning (Dongning) (东宁镇), eine Großgemeinde daselbst
 Dongning (Panshi) (东宁街道), ein Straßenviertel der Stadt Panshi in der chinesischen Provinz Jilin
 Dongning (Lianxing) (东宁村), ein Dorf der Gemeinde Lianxing im Kreis Nenjiang der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Königreich Dongning, auch Tungning (東寧王國), einen ehemaligen Staat auf Taiwan